Giuseppe Broggi - militare italiano (1814-1848)
Giuseppe Broggi - ex calciatore italiano (1939)